Апухтін Олександр Львович — російський військовик
 Апухтін Олександр Миколайович — російський військовик і письменник